Josip Tadić (Dacovo em 22 de Agosto de 1987) é um futebolista croata que atualmente defende a equipe do SK Sturm Graz.

Ligações externas 

  Josip Tadić (90minut.pl)
 Josip Tadić (transfermarkt.co.uk)
 Josip Tadić (ogol.com.br)

Futebolistas da Croácia
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do AC Omonia
Futebolistas do Spółka Akcyjna Lechia Gdańsk
Futebolistas do Melbourne City Football Club
Futebolistas do SK Sturm Graz